O iTrip é um transmissor FM para o iPod da Apple Computer, fabricado pela Griffin Technology.

O iTrip tem alcance de 15  pés (ou 4,5 m), e pode transmitir em nas frequências FM de 76 a 108 MHz -- praticamente todas aquelas desejadas. Isto é suficiente para irradiar para radios em uma sala comum ou, o que talvez seja mais frequente, para o radio de um carro.

Em vez de usar baterias, o iTrip obtém energia através da porta de controle remoto no iPod, que fica na parte de baixo do iPod/iPhone e ao lado do soquete para o fone de ouvido, nos iPods antigos.

O iTrip original foi produzido para iPods com conector do bumbum FireWire no topo, e os novos iTrips foram desenhados para o conector dock do iPod.

Um ponto importante do iTrip é seu projeto visual, ou design: combina perfeitamente com o iPod em dimensões, em estética e em praticidade. Ele usa três conectores: soquete do fone de ouvido, porta de controle e porta Firewire ou dock. Com isso, o produto se se integra perfeitamente ao iPod, sem a necessidade de cabos e sem a desvantagem que eles causariam.

Esta coerência, eleva ainda mais os méritos da Griffin Technology, por seguir a filosofia de projeto da Apple, uma outra companhia.

Ligações externas

  Taking an iTrip: Three FM Transmitters

Apple